Takisut bezeichnet:
 Takisut (Insel, Arsiviup Avannaa), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Takisut (Insel, Sullorsuaq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Takisut (Insel, Aqisserniaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Takisut (Insel, Sungaasat Nunaat), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Takisut (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Takisut (Insel, Qaqortoq) (auch Takisoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Takisut (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Takisut (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Takisut (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland